Cayley bezeichnet:

 Cayley (Alberta), Ort in Kanada
 Cayley (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond

Cayley ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Cayley (1821–1895), englischer Mathematiker
 George Cayley (1773–1857), auch „Erfinder der Wissenschaft des Fluges“, baute 1852 das erste Segelflugzeug der Welt
 Neville William Cayley (1886–1950), australischer Autor, Vogelmaler und Ornithologe

Siehe auch:
 Cayley-Baum, siehe Bethe-Gitter
 Cayleygraph
 Cayley-Purser-Algorithmus 
 Cayley-Zahl
 Cayley-Gletscher im Grahamland, Antarktika